Der Name Beorhthelm bezeichnet folgende Personen:

 Beorhthelm (Selsey), Bischof von Selsey, † 956/963
 Beorhthelm (London), Bischof von London, † 959
 Beorhthelm (Canterbury), Bischof von Wells und Erzbischof von Canterbury